Pius XIII kan syfta på

 Pius XIII – påve för True Catholic Church, från officiellt romersk-katolskt håll anses han vara en motpåve, se Lucian Pulvermacher (1918−2009)
 Pius XIII – en fiktiv påve som är huvudperson i TV-serien The Young Pope (2016)
 Pius XIII – en fiktiv påve i filmen Tjejen som visste för mycket (1978)